Miejscowości w USA:
 Siren – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Siren – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
Gminy w USA:
 Siren (ang. Siren Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
Muzyka:
 Siren – album studyjny grupy rockowej Roxy Music
 „Siren” – singel japońskiego zespołu Asian Kung-Fu Generation
 „Siren” – singel estońskiego zespołu Malcolm Lincoln
 „Siren” – singel duetu The Chainsmokers
Zoologia:
 Siren – rodzaj płaza ogoniastego z rodziny syrenowatych
Informatyka:
 Siren – kodek audio